These Days est une expression anglo-saxon signifiant « Ces jours ». Elle peut faire référence à :

Musique

Tournée 

 , tournée de Bon Jovi du  au .

Albums 

 , album de  sorti le  ;

 , album des  sorti le  ;
 These Days..., album de Ab-Soul sorti le  ;
 , album de  sorti en 1980 ;
 , album de  sorti en 1988 ;
 , album des  sorti le  ;
 These Days, album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chansons 

 , chanson interprétée par Nico et composée par  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , face B du single  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  et Savuka présente sur l'album Heat, Dust and Dreams sorti en 1993 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 These Days, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le , bande son du film  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Alien Ant Farm présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Chantal Kreviazuk sortie le  sur la bande son du film Quatre filles et un jean ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi